Polaca (span.: polaca ‚Polin‘) steht für:
 Polaca, jüdische Zwangsprostituierte in Südamerika, siehe Zwi Migdal
 La Polaca, Künstlername von Josefa Cotillo Martínez (1944–2010), spanische Tänzerin und Schauspielerin

Polača steht für:
 Polača, Gemeinde in der Gespanschaft Zadar, Kroatien